Spel#Spelregels
 La Règle du jeu,  Franse dramafilm uit 1939 onder regie van Jean Renoir
 Een van de verhalen van de Balfour Fortuin